Carl Kortum ist der Name folgender Personen:

* Carl Arnold Kortum (1745–1824), deutscher Arzt, Bochumer Bergarzt und Schriftsteller
 Carl Georg Theodor Kortum (1765–1847), deutscher Arzt
 Carl Leonhard Kortum, deutscher Arzt